National Hockey League 2020-21 var den 104. sæson (og den 103. sæson med spil) af ishockeyligaen National Hockey League. Ligaen havde deltagelse af de samme 31 hold som i den foregående sæson men blev afviklet under et revideret format på grund af den igangværende COVID-19-pandemi. Turneringen indledtes med et grundspil, hvor hvert hold spillede 56 kampe, og hvorfra 16 hold gik videre til slutspillet om Stanley Cup.

Slutspillet om Stanley Cup blev vundet af Tampa Bay Lightning, der i finalen besejrede Montréal Canadiens med 4-1 i kampe. Den afgørende kamp blev spillet den 7. juli 2021 i Tampa, hvor hjemmeholdet sikrede sig den afgørende sejr på 1-0 på et mål scoret i anden periode af Ross Colton. Tampa Bay vandt dermed titlen for andet år i træk og tredje gang i alt.

Hold 

Holdene var inddelt i fire divsioner med otte hold i tre af divisionerne og syv hold i den sidste division.

Danske spillere 

Otte danskere spillede i ligaen i løbet af denne sæson. Nikolaj Ehlers opnåede det indtil da højeste pointgennemsnit i grundspillet for en dansk spiller (0,98 point pr. kamp), og Oliver Bjorkstrand blev med 44 point topscorer for bundholdet Columbus Blue Jackets og blev dermed den første dansker, der blev topscorer for et NHL-hold.

Markspillere

Målmand

Grundspil

Format 

Alle hold spillede 56 grundspilskampe, og der spilledes udelukkende kampe mellem hold fra samme division. I divisionerne med otte hold spillede alle hold otte indbyrdes opgør. I divisionen med syv hold spillede holdene 9 eller 10 kampe mod hvert af de andre hold.

North Division

West Division

Central Division

East Division

Slutspil

Hold og seedninger 

Slutspillet om Stanley Cup havde deltagelse af de fire bedste hold i hver af divisionerne fra grundspillet, dvs. i alt 16 hold.

Format 

I de første to runder var slutspillet opdelt i grundspilsdivisionerne. I divisionssemifinalerne mødtes de to hold, der var sluttet på første- eller fjerdepladsen i grundspillet i den ene semifinale, mens den anden semifinale var et opgør mellem holdene, der var blevet nr. 2 eller 3. Vinderne af divisionssemifinalerne mødtes i divisionsfinalerne om mesterskabet i den pågældende division.

De fire vindere af divisionsfinalerne gik videre til Stanley Cup-semifinalerne, hvor holdene blev seedet i henhold til antal opnåede point i grundspillet. Holdene, der blev seedet som nr. 1 eller 4 mødtes i den ene semifinale, mens nr. 2 og 3 spillede i den anden semifinale. Vinderne af semifinalerne gik videre til Stanley Cup-finalen.

Alle opgør spilledes bedst af syv kampe, hvor det højst seedede hold havde hjemmebane i kamp 1, 2, 5 og 7, mens det lavest seedede hold spillede hjemme i kamp 3, 4 og 6. Uafgjorte kampe blev afgjort i forlænget spilletid til først scorede mål i perioder a 20 minutter med fem markspillere på hvert hold.

Skema

Første runde 

East Division

Central Division

West Division

North Division

Anden runde 

East Division

Central Division

West Division

North Division

Stanley Cup-semifinaler 

Til de sidste to runder af slutspillet blev holdene seedet påny som nr. 1-4 ud fra antal opnåede point i grundspillet.

I semifinalerne mødtes seedet 1 og seedet 4 i den ene semifinale, mens den anden semifinale stod mellem nr. 2 og 3.

Stanley Cup-finale

Kilder / eksterne henvisninger 
National Hockey League

Noter 

NHL-sæsoner
Ishockey i 2021